Al Jahra peut désigner :
 Al Jahra, une ville du Koweït ;
 Al Jahra, un gouvernorat du Koweït ;
 Al Jahra, un club de football de la ville.